Graceland — 7-й сольный студийный альбом американского певца и музыканта Пола Саймона. Вышел 25 августа 1986 года на лейбле Warner Bros. Records.

В феврале 1987 года Пол Саймон получил за этот альбом премию «Грэмми» в номинации «Альбом года». А в 1988 году за одноимённую песню с него — ещё одну «Грэмми», на этот раз в категории «Запись года».

В 2012 году альбом Graceland (1986 год, Warner Bros. Records) был принят в Зал славы премии «Грэмми».

История создания 
В записи альбома Пол Саймон пригласил принять участие акапельную группу из ЮАР Ladysmith Black Mambazo. Благодаря этому та прославилась на весь мир. Кроме того, потом Пол Саймон спродюсировал альбом группы Ladysmith Black Mambazo , за который она 2 марта 1988 года получила свою первую премию «Грэмми» (за 1987 год в категории в категории «Лучший традиционный фолк-альбом»).

Список композиций

Чарты 

Original release

25th Anniversary Edition

Итоговые чарты за год

Итоговые чарты за десятилетие

Сертификации

Премии «Грэмми» 

|-
|  style="width:35px; text-align:center;" rowspan="3"|1987|| rowspan="2"|Graceland || Album of the Year || 
|-
|Best Pop Vocal Performance, Male || 
|-
|rowspan="2"|«Graceland»|||Song of the Year || 
|-
| style="text-align:center;"|1988 || Record of the Year || 
|-

Списки лучших альбомов всех времён

Примечания 

Альбомы 1986 года
Альбомы Пола Саймона
Премия «Грэмми» за лучший альбом года
Альбомы Warner Bros. Records
Зал славы «Грэмми»
Этническая музыка
Альбомы, записанные на Abbey Road Studios
Альбомы на английском языке
Альбомы, возглавлявшие Canadian Albums